Анджелери () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Антонио Анджелери (1801—1880) — итальянский пианист и музыкальный педагог.
 Джованни Анджелери (род. 1971) — итальянский скрипач и дирижёр.